Сорочинский:
 Сорочинский, Владимир Владимирович (род. 1980) — казахстанский и белорусский футболист.
 Сорочинский, Иван Игнатьевич (1931—2001) — бригадир добычного участка, Герой Социалистического Труда.
 Сорочинский, Илья Степанович (1786—1845) — генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 1813—1814 годов.
 Сорочинский, Николай Георгиевич — Георгиевский кавалер; подполковник; 9 сентября 1915.

См. также 
 Сорочинский район — муниципальный район Оренбургской области Российской Федерации.
 Сорочинский сельсовет — сельский совет на территории Ушачского района Витебской области Белоруссии.